gmina Wesoła – dawna gmina wiejska (1973-1975), powiat tyski, woj. katowickie, z siedzibą w Wesołej 
 gmina Wesoła – dawna gmina wiejska (1952-1957), powiat miejsko-uzdrowiskowy Otwock, woj. warszawskie, z siedzibą w Wesołej